Pentagono – poligono con cinque lati
 Pentagono – quartier generale del Ministero della Difesa statunitense
 Pentagono – casa discografica italiana
 Pentágono – gruppo musicale rap brasiliano
 Grupo Pentágono – gruppo musicale pop rock venezuelano

Pagine correlate 
 Pentagon